Klingmann ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Klingmann (1874–1947), deutscher Önologe und Rebenzüchter
 Heinrich Klingmann, deutscher Musikdidaktiker
 Jens Klingmann (* 1990), deutscher Rennfahrer
 Johann Philipp Klingmann (1762–1824), Schauspieler
 Marliese Echner-Klingmann (1937–2020), deutsche Mundartdichterin und Bühnenautorin
 Philipp Klingmann (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Ralf Klingmann (* 1981), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Klingemann
 Klinkmann